Keynes steht für:
 Milton Keynes, eine Stadt in Großbritannien
 (9917) Keynes, ein Asteroid

Keynes ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Keynes (1940–2016), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Florence Ada Keynes (1861–1958), britische Historikerin, Autorin und Politikerin
 Geoffrey Keynes (1887–1982), britischer Chirurg, Internist und Bibliophiler

 Richard Keynes (Richard Darwin Keynes; 1919–2010), britischer Physiologe
 Simon Keynes (* 1952), britischer Historiker
 Skandar Keynes (* 1991), britischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Keynesianismus
 Keynes-Effekt
 Keynes-Plan, siehe Bancor
 Keynes-Ramsey-Regel
 Keynesianische Unterbeschäftigung, siehe Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung